Luxury Racing – francuski zespół wyścigowy

 Luxury You Can Afford – album Joego Cockera

 The Luxury Collection – amerykańska sieć hotelowa

Zobacz też:

 From Luxury to Heartache

 Hypocrisy Is the Greatest Luxury

 Small Luxury Hotels of The World